Пінскер (Пинскер) — єврейське прізвище, яке походить від топоніма Пінськ.

Походження 

Прізвище Пінскер належить до так званих «топонімічних» прізвищ, тобто до прізвищ, що з'явились від назви міста чи містечка, в якому проживали перші носії цього прізвища. Причому найчастіше прізвище присвоювалось людині не тоді, коли вона проживала в цьому місці, а тоді, коли вона переїжджала на нове місце проживання, де за людиною закріплювалося певне прізвисько.

Прізвище Пінскер походить від назви міста Пінськ — центру однойменного повіту Мінської губернії.

Євреї оселилися в Пінську після їх вигнання з Литви в 1495-му році.

Частина вигнаних так і не повернулися до Литви. 12-15 сімей утворили в Пінську єврейську громаду. Євреї отримали дозвіл відкрити синагогу і влаштувати кладовище. У 1560 році громада налічувала близько 275 осіб (7 % населення), в 1648 р. — вже близько тисячі (20 %).

Під час Національно-визвольна війни під проводом Богдана Хмельницького у 1648—1657 євреї Пінська разом з поляками втекли на територію Речі Посполитої.

За даними окладних книг на 1801 рік в Пінську та його повіті проживало християн-купців — 4, євреїв-купців — 8; християн-міщан — 1 367, а євреїв-міщан — 1 592.

Прізвище Пінскер в Російській імперії зустрічалося в Латвії, Мінській та Могилевській губерніях, а в Україні — у Бердичеві.

Відомі носії 

 Пінскер Анна Олександрівна (відоміша під прізвищем Франц; . 1965 р.) — американська мультимедійна художниця, кураторка, колекціонерка.
 Пінскер Борис Ілліч (1907—1982) — російський суднобудівник.
 Пінскер Дмитро Гаррійович (1971—2002) — російський політичний журналіст.
 Пінскер Зіновій Григорович (1904—1986) — радянський учений-фізик, професор, заслужений діяч науки і техніки РРФСР.
 Пінскер Лев Семенович (1821—1891) — один з перших і найвидатніших керівників сіоністського руху в Україні та Російській імперії, лідер «Ховевей Ціон», голова Товариства допомоги євреям-землеробам і ремісникам в Сирії і Палестині (Одеський комітет).
 Пінскер Максим Гаррійович (1964—2022) — російський актор, актор дубляжу і озвучування.
 Пінскер Марк Семенович (1925—2003) — радянський та російський науковець у галузі теорії інформації.

Примітки 

Єврейські прізвища